Die Puerto Vallarta Open 2018 (offiziell: Puerto Vallarta Open presentado por La Afición) waren ein Tennisturnier, das vom 30. April bis 5. Mai 2018 in Puerto Vallarta stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 64 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 58 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 56 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Puerto Vallarta